Cupid může mít více významů:

 Cupid, neboli Amor – římský bůh lásky
 Cupid (měsíc) – vnitřní měsíc planety Uran
 Cupid (seriál)
 Cupid (singer)